Albert II van België
Albrecht II (Rooms-koning), Rooms-Duits koning, koning van Bohemen en Hongarije